Simbolul chimic este o abreviere sau o reprezentare prescurtată a numelui unui element chimic, în general din limba greacă sau limba latină, prin care se notează în mod convențional acel element chimic. Orice element chimic are un simbol chimic format din una (de exemplu C, carbon) sau două (de exemplu Li, litiu) litere; unele elemente create artificial posedă un simbol format din trei litere (de exemplu, Uup, ununpentiu). Simbolurile chimice sunt listate în tabelul periodic al elementelor și sunt folosite drept abrevieri pentru numele elementelor la scrierea ecuațiilor chimice. Exemplu:
.

Lista elementelor chimice după simbol 
În tabelul următor, codul culorilor indică apartenența la una din categoriile de elemente utilizate de . Aceleași culori sunt folosite și în tabelul periodic al elementelor (standard).

Referințe 
  R.D. Loss: Atomic weights of the elements 2001, Pure and Applied Chemistry, Vol. 75, Nr. 8, pp. 1107-1122, 2003
  WebElements: the periodic table on the web
  Elementymology & Elements Multidict by Peter van der Krogt

Elemente chimice
Simboluri
Nomenclatură chimică